Louis Einthoven (1896–1979), Nederlands jurist en medeoprichter van de Nederlandsche Unie
 Willem Einthoven (1860–1927), Nederlands arts, uitvinder van de snaargalvanometer voor de ontwikkeling van praktisch bruikbare elektrocardiogrammen (ECG), wetenschapper en Nobelprijswinnaar.

Zie ook 
 Eindhoven, stad en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant